Shannon County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Shannon County (Missouri)
 Shannon County (South Dakota), seit März 2015 Oglala Lakota County